Stadion Rakowski w Sewliewie
 Stadion Rakowski w Sofii